Shearella är ett släkte av spindlar. Shearella ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Shearella